Die Fußball-Bayernliga 1991/92 war die 14. Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga. Der Meister der Bayernliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Zweitplatzierte zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Bayernliga qualifizierte sich schließlich SpVgg Unterhaching für die Aufstiegsrunde 1992, in welcher Unterhaching schließlich auch den Aufstieg erspielte. In die untergeordneten Ligen stiegen der SC 08 Bamberg, der TSV Schwaben Augsburg, der MTV 1881 Ingolstadt sowie die SpVgg Plattling ab.

Ersetzt wurden sie in der folgenden Saison durch die Mannschaften des VfL Frohnlach, des FC Starnberg, der SpVgg Landshut sowie des 1. FC Passau, die in die Bayernliga aufstiegen. Aus der 2. Bundesliga kam der TSV 1860 München hinzu.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Bayernliga 91/92 bei FuPa

1991
Fußballsaison 1991/92